Jméno Petr Pospíchal náleží vícero osobnostem:

 Petr Pospíchal (herec) (1948) – český herec
 Petr Pospíchal (publicista) (1960) – český publicista, diplomat, disident a politický vězeň